

Cinema 
 Permanent Vacation – film del 1980 diretto da Jim Jarmusch
 Permanent Vacation – film del 2007 diretto da W. Scott Peake

Musica  
 Permanent Vacation – album degli Aerosmith del 1987
 Permanent Vacation – canzone dei R.E.M.

Televisione 
 Permanent Vacation – episodio della sesta stagione di CSI: Miami